Broghil Pass är ett bergspass i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Badakhshan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Kabul. Broghil Pass ligger  meter över havet.

Terrängen runt Broghil Pass är bergig österut, men västerut är den kuperad. Broghil Pass ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Broghil Pass. Runt Broghil Pass är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Sarḩad,  kilometer nordväst om Broghil Pass.

Trakten runt Broghil Pass är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

Kommentarer

Källor 

Bergspass i Badakhshan (provins)